P’ing-chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingjiang (ort i Kina, Guizhou, lat 25,97, long 108,40), 
 Pingjiang (ort i Kina, Guizhou, lat 25,81, long 108,66), 

Robotskapade Kinaförgreningar